Stegnosperma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stegnosperma ingår i familjen Stegnospermataceae. 

Stegnosperma är enda släktet i familjen Stegnospermataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Stegnosperma